Адела Трирская (Адула; около 660—24 декабря 735) — аббатиса, святая Католической церкви (день памяти — 24 декабря).

Биография 
Дочь святого короля франков Дагоберта II и сестра святых Плектруды и Ирмины (по иным сведениям — дочь святой Ирмины и сенешаля и пфальцграфа Гугоберта), святая Адела родилась около 660 года в районе Мозеля и Мааса. Она вышла замуж за благородного человека по имени Эд и родила ему сына Альберика. Её муж скончался через несколько лет после женитьбы. Несмотря на многочисленные предложения, Адела отказалась от повторного брака и около 700 года основала монастырь в Палатиоле (Palatiolum) на землях, расположенных неподалёку от Трира. На этом месте впоследствии образовался город , земля Рейнланд-Пфальц. В тех же краях святая Адела скончалась 24 декабря 735 года.

Её внук, сын Альберика Григорий, стал епископом Утрехтским.

Литература 
 Адула Пфальцельская // Православная энциклопедия

Ссылки 
 Adula (Adela) von Pfalzel

Святые Германии
Святые Франции
Святые периода Меровингов
Канонизированные католические монахини
Христианские святые VIII века
Женщины VII века
Аббатисы VIII века